56-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 11 апреля 2010 года в рамках Европейского тура UCI 2010. Победу одержал испанский велогонщик Самуэль Санчес из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 14 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 2 проконтинентальные и 5 континентальных команд, а также сборная России до 23-х лет. Всего на старт соревнования вышли 126 гонщиков. До финиша доехали 103 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Классика Примавера 2010 на FirstCycling
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2010 году
Апрель 2010 года